Ross bzw. Roß steht für:
 Hauspferd (alemannisch bzw. oberdeutsch oder aber poetisch; alte Rechtschreibung Roß) 
 Springer (Schach), Figur beim Schach
 Wabe, eine Figur aus sechseckigen Hohlräumen (regionale Bezeichnung)
 Roß (Einheit), ein ungarisches Kohlenmaß

Ross, Eigennamen:
 Ross (Familienname) – siehe dort die Namensträger
 Ross (Vorname) – siehe dort zu Etymologie und Namensträgern

 Clan Ross, schottischer Clan
 Ross (Unternehmen), englischer Optikhersteller
 Ross-Verlag (Berlin), deutscher Verlag für Künstlerfotos und Künstlerpostkarten (1912–1937)
 Ross (Fahrzeughersteller), ehemaliger US-amerikanischer Fahrzeughersteller
 Ross Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Ross heißen folgende geographische und astronomische Objekte:

Verwaltungseinheiten:
 Ross County, Verwaltungseinheit in Ohio, Vereinigte Staaten
 Ross-shire bzw. County of Ross, ehemalige Grafschaft im Norden Schottlands
 Ross (Town, Forest County), Town(ship) in Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Ross Township – mehrere Verwaltungseinheiten
 Ross-Nebengebiet (Ross Dependency), der von Neuseeland beanspruchte Teil der Antarktis

Orte:
 Roß (Gemeinde Molln), Ortsteil von Molln, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Ross-on-Wye, Marktgemeinde in der Grafschaft Herefordshire, Vereinigtes Königreich
 Ross (Schottland), Ort in Schottland, Vereinigtes Königreich
 Ross (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ross (Delaware), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ross (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ross (Indiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ross (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ross (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ross (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ross (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ross (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ross (Neuseeland), Ort auf der Südinsel von Neuseeland
 Ross (North Dakota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ross (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ross (South Carolina), ehemaliger Name von Dorchester (South Carolina)
 Ross (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ross (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ross (Wisconsin), Ort im Vernon County, Vereinigte Staaten

sonstige Ortslagen, Baulichkeiten:
 Roß (Bergisch Gladbach), ehemaliger Ortsteil von Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Ross (Hamburg), ehemalige Elbinsel und Gehöft in Hamburg-Steinwerder
 Villa Ross, in Halle (Saale), Sachsen
 Ross (Tasmanien), verfallener Ort auf Tasmanien, Australien
 Ross (Neuseeland), ehemalige Goldgräberstadt in Neuseeland
 Ross (Weißrussland), Stützpunkt der Luftstreitkräfte in Weißrussland
 Fort Ross,  Befestigung im Sonoma County in Kalifornien, Vereinigte Staaten (ehemaliger russischer Pelz-Handelsposten)

Weiteres:
 Ross-Atoll, Rasdhoo-Atoll, Atoll der Malediven
 Ross Bank, submarine Bank im Rossmeer, Antarktis
 Ross-Canyon, Tiefseegraben im Rossmeer, Antarktis
 Ross-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien, Südatlantik
 Ross-Insel, vulkanische Insel im Rossmeer, Antarktis
 Rossmeer, tiefes Randmeer im Südlichen Ozean Antarktis
 Ross-Pass, Gebirgspass auf Südgeorgien, Südatlantik
 Ross Peaks, Gebirge auf Laurie Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Ross  Point, Landspitze von Nelson Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Ross River – mehrere Flüsse
 Ross-Schelfeis, Schelfeis im Rossmeer
 Kap Ross, Landzunge an der Scott-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Mont Ross, Vulkan auf den Kerguelen, einer französischen Inselgruppe im Indischen Ozean
 Ross (Mondkrater), benannt nach James Clark Ross und Frank Elmore Ross
 Ross (Marskrater), benannt nach Frank Elmore Ross

RoSS steht für:
 Republic of South Sudan, siehe Südsudan

Siehe auch:

 Roč, Ros
 Rössl
 Weißes Ross
 New Ross
 Ross Mountain

ROSS